

Geografia
 Haidar – villaggio della Romania nel comune di Casimcea

Onomastica
 Haidar – nome proprio di persona

Persone
 Adnan Haidar – calciatore norvegese naturalizzato libanese
 Aminatou Haidar – attivista per i diritti umani sahrāwī
 Ghazi-ud-Din Haidar – Nawwāb e primo re del regno di Awadh
 Hafez Haidar – docente, scrittore e traduttore libanese naturalizzato italiano
 Haidar Haidar – attivista e scrittore siriano
 Mohamad Haidar – calciatore libanese
 Nasir-ud-Din Haidar – Nawab del regno di Awadh